Псина:

 Псина — те саме, що пес.
 Псина — те саме, що собаче м'ясо.
 Псина — запах собаки чи її шерсті.

Примітки